Živa je lahko:

 Živa, boginja življenja pri Slovanih
 Živa (osebno ime), žensko osebno ime
 140 Živa, asteroid glavnega pasu